Buen Retiro steht für:

 Buen Retiro (Cochabamba), Ort im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Buen Retiro (Bonn), Westflügel des Kurfürstlichen Schlosses Bonn
 Buen Retiro (Leipzig), ehemaliges Leipziger Naherholungsziel auf einer Teichinsel
 Buen Retiro (Santa Cruz), Ort im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Tasna Buen Retiro, Ort im Departamento Potosí, Bolivien
 Buen Retiro, Schlossanlage in Madrid, Spanien, siehe Retiro-Park